Zvonce (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Babušnica; slednja pa je del Pirotskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju živi 224 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 48,7 let (46,8 pri moških in 50,7 pri ženskah). Naselje ima 100 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,54.

To naselje je v glavnem bolgarsko (glede na popis iz leta 2002), a v času zadnjih treh popisov je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Звоначка Бања 
Најзначајнији је туристички центар у општини Бабушница. Налази се на 28 -{km}- источно од Бабушнице. Отприлике исто толико je и од Пирота, односно 14 -{km}- путем ка Димитровграду (то је пут Ниш – Софија), а затим још 14 -{km}- долином реке Јерме. Ова бања налази се на 680 метара надморске висине на изузетно атрактивној планинској локацији, а пре свега позната је по свом благотворном утицају на нервни систем човека и питком лековитом минералном водом температуре 28-{°C}-. Хотел Мир je два отворена и један затворен базен.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Pirotskega upravnega okraja